Цейгер — фамилия. Известные носители:

 
 Цейгер, Карл Людвиг Филипп (1799—1858) — немецкий ботаник, коллекционер насекомых, исследователь природы Южной Африки, племянник Иоганна Цейгера.
 Цейгер, Герберт (1925-2011) - американский физик